Sæson 2014-15 i 1. division sammenfatter sæsonen for den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Rækken administreres af DBU. De to øverstplacerede ved sæsonens afslutning rykker op i Superligaen, mens nr. 11 og 12 rykker ned i 2. division.

AGF og Viborg rykkede ned fra Superligaen, mens FC Roskilde og Skive rykkede op fra hhv. 2. division, Øst og 2. division, Vest

Efterårssæsonen startede den 25. juli 2014 og sluttede den 30. november 2014.

Forårssæsonen startede den 12. marts 2015 og sluttede den 6. juni 2015.

NordicBet valgte ikke at forlænge navnesponsoratet, så fra 1. januar hed ligaen igen 1. division.

Den 13. maj 2015 sikrede Viborg sig oprykning til Superligaen, da de besejrede FC Roskilde 1-0.

Den 20. maj 2015 stod det klar, at Brønshøj må en tur i 2. division, da de tabte 1-2 til Lyngby.

Den 25. maj 2015 tabte Lyngby 1-2 til Vejle. Dette resultat betød, at AGF ikke længere kunne hentes, og sikrede sig dermed oprykning til Superligaen uden at spille.

I sidste spillerunde rykkede AB ned, da de tabte 3-5 til AGF.

Deltagere

Personer og udstyr

Trænerudskiftninger

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Sidst opdateret: 6. juni 2015

Resultater 
De første 11 runder møder hvert hold hinanden en gang, mens man i de resterende 22 runder møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

De to nedrykkere fra Superligaen samt nummer 3-6 fra sidste sæson i 1. division har 17 hjemmekampe, mens de resterende 6 hold i rækken har 16 hjemmekampe.

Runde 1-11

Runde 12-33

Topscorer

Referencer 

Fodboldsæson 2014-15
Sæsoner i 1. division (fodbold)